Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656–1723) – austriacki architekt i rzeźbiarz
 Johann Caspar Ferdinand Fischer (ok. 1665–1746) – niemiecki kompozytor
 Johann Christian Fischer (1733–1800) – niemiecki kompozytor i oboista
 Johann Michael Fischer (1692–1766) – niemiecki architekt